Hermanus Knipscheer (1772 - 1833), Nederlands orgelbouwer
 Rie Knipscheer (1911 - 2003), Nederlands beeldend kunstenares
 In de Knipscheer, Nederlandse uitgeverij